Pastori es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Aurelio Pastori (1943-2017), poeta uruguayo.
 Luis Pastori (1921-2013), poeta, economista y académico venezolano.
 Niña Pastori, nombre artístico de María Rosa García García (1978), cantautora mestiza de flamenco española.